Лакрузе́тт () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Тарн. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 580 км на південь від Парижа, 75 км на схід від Тулузи, 34 км на південний схід від Альбі.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Південь-Піренеї. Від 1 січня 2016 року належить до нового об'єднаного регіону Окситанія.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 
У 2007 році серед 1140 осіб у працездатному віці (15-64 років) 826 були активні, 314 — неактивні (показник активності 72,5%, у 1999 році було 63,8%). З 826 активних працювало 739 осіб (429 чоловіків та 310 жінок), безробітних було 87 (39 чоловіків та 48 жінок). Серед 314 неактивних 87 осіб було учнями чи студентами, 118 — пенсіонерами, 109 були неактивними з інших причин.

У 2010 році в муніципалітеті числилось 710 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 1740,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 [ Розташування муніципалітету Лакрузетт на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Тарн

Примітки 

Муніципалітети департаменту Тарн